Ginga puede referirse a:

 En Astronomía:
 Ginga, fue el tercer satélite lanzado para estudiar el cielo en rayos X desde Japón.

 En Televisión Digital:
 Ginga, es un middleware del estándar SBTVD.
 Ginga.ar, es un middleware opensource del estándar SATVD, compatible también con SBTVD.